"Huari" pode ser:
 Huari, povo indígena
 Huari (Peru), cidade
 Huari (distrito), no Peru
 Huari (província), no Peru
 Cultura huari, povo pré-colombiano

Desambiguações de topônimos